

Мари — село, Александро-Невський район, Рязанська область
 Мари — селище, Чамзінський район, Мордовія

 Мари — колишній сільський населений пункт, Адамовський район, Оренбурзька область

Мари — місто, центр веляату